Меньшо́в — русская фамилия. Известные носители:
 Меньшов, Василий Владимирович (1903—1978) — советский военный деятель, полковник (1941).
 Меньшов, Виктор Иванович (1935—2016) — советский инженер, государственный деятель, российский промышленник.
 
 Меньшов, Денис Николаевич (род. 1978) — российский профессиональный шоссейный велогонщик.
 
 Меньшов, Евгений Александрович (1947—2015) — советский и российский актёр, телеведущий.
 Меньшов, Константин Александрович (род. 1983) — российский фигурист.

См. также 
 Меньшова